Ван Зант — фамилия. Известные носители:

 Ван Зант, Джонни (; род. 1960) — американский вокалист.
 Ван Зант, Донни (; 11 июня 1952, Джэксонвилл, Флорида) — американский вокалист/гитарист.
 Ван Зант, Рональд (; 15 января 1948 — 20 октября 1977) — американский музыкант.